Joker – nei giochi di carte, sinonimo di jolly.

Cinema 
 Joker – film del 1993 diretto da Vamsy
 Joker – film del 2000 diretto da A. K. Lohithadas
 Joker – film del 2012 diretto da Shirish Kunder
 Joker - Wild Card – film del 2015 diretto da Simon West
 Joker – film del 2016 diretto da Raju Murugan
 Joker – film del 2019 diretto da Todd Phillips

Musica 
 Joker – etichetta discografica italiana della SAAR Records

Persone 
 Joker – musicista britannico

Personaggi immaginari 
 Joker – personaggio della saga di Batman.
 Joker – personaggio principale del film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick
 Joker – alter ego di Donquijote Doflamingo, personaggio di One Piece
 Pin Joker – personaggio di One Piece
 Joker – alter ego del personaggio principale del videogioco Persona 5

Pagine correlate 
The Joker